Thérèse Raquin (1867), roman français d’Émile Zola ;
 Teresa Raquin (Thérèse Raquin) film italien de Nino Martoglio, sorti en 1915;
 Thérèse Raquin film franco-allemand de Jacques Feyder, sorti en 1928 ;
 Thérèse Raquin film franco-italien de Marcel Carné, sorti en 1953 ;
 Thérèse Raquin film américano-hongro-serbe de Charlie Stratton, sorti en 2012.

Notes et références